Жозеф Оссонвиль:
 Оссонвиль, Жозеф д’ (1809—1884) — французский политик и историк, член Французской академии.
 Оссонвиль, Жозеф Луи д’ (1737—1806) — французский военачальник и придворный.